Tóth Imre
 Tóth Imre (1785–1856) esztergomi segédpüspök
 Tóth Imre (1857–1928) színész, rendező, színházigazgató
 Tóth Imre → Amerigo Tot (1909–1984) magyar szobrászművész
 Tóth Imre (1911–1988) Kossuth-díjas gazdasági vezető
 Tóth Imre (1915–1996) mezőgazdász, politikus, országgyűlési képviselő
 Tóth Imre (1921–2010) matematikus, filozófus, matematika- és művelődéstörténész
 Tóth Imre (1923) költő, író, műfordító, irodalomtörténész, kritikus
 Tóth Imre (1927–2015) nyelvész, néprajzkutató, tanár, könyvtáros
 Tóth Imre (1929–2004) grafikus- és festőművész
 Tóth Imre (1934) repülőmodellező
 Tóth Imre (1935) geográfus, ny. egyetemi adjunktus
 Tóth Imre (1948) ökölvívó, edző, sportvezető
 Tóth Imre (1953) pedagógus, politikus, országgyűlési képviselő (FKgP majd Fidesz), Sarkad polgármestere
 Tóth Imre (?–) tájfutó
 Tóth Imre (1963) válogatott vízilabdázó
 Tóth Imre (1966–2021) költő, szerkesztő, könyvtáros
 Tóth Imre (1968) autóversenyző
 Tóth Imre (1968) történész
 Tóth Imre (1970) művésznevén Bruti, humorista, zenész, műsorvezető
 Tóth Imre (1985) motorkerékpár-versenyző
 Tóth Imre labdarúgó (Szeged 2011)
 Tóth Imre a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (tiszteletbeli) elnöke
 Tóth Imre fizikus, csillagász
 Tóth Imre (építész) építész

hasonló nevűek
 H. Tóth Imre (1932–2014) nyelvész, pedagógus, egyetemi tanár

Jegyzetek